Gruwel oder Grüwel ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Grüwel, auch Johann Greuvel, (1638–1710), Gelehrter und Chronist
 Jürgen Gruwel (um 1530–1613), deutscher Gewandschneider und Ratsherr der Hansestadt Lübeck
 Petrus Gruwel (vor 1505–1559), deutscher Hochschullehrer und Kommunalpolitiker, siehe Peter Gruel

Siehe auch:
 Gruwell